зменшувальне від Колос
 «Колосок» — журнал.
 «Колосок» — конкурс.
 «Колосок» — мультфільм.

Прізвище 
 Колосок Богдан Віталійович ( 1940) — український науковець, архітектор, історик, краєзнавець. Кандидат архітектури.

Інше 
 Колосок — персонаж роману-казки М. М. Носова «Незнайко на Місяці».